Darricau ist der Familienname folgender Personen: 

 Augustin Darricau (1773–1819), französischer General der Infanterie 
 Rodolphe Darricau (1807–1877), französischer Konteradmiral 

Siehe auch:

 Darry Cowl (eigentlich Andre Darricau, 1925–2006), französischer Schauspieler